Fons documental o fons d'arxiu, conjunt de documents agrupats 
 Fons (instrument musical), tapa inferior de la caixa de ressonància dels cordòfons amb funció acústica 
 Fons, plural de fon
 Doble fons, tancs estructurals d'un vaixell entre el folre exterior del buc i el pla de la bodega o tanc de càrrega 
 Física:
 Quark fons, quark de tercera generació
 Antiquark fons, antiquark de tercera generació 
 Fons còsmic de microones o radiació còsmica de fons, radiació residual isòtropa
 Fons còsmic de neutrins, radiació de fons de partícules composta per neutrins 
 Fons (Recipient), part inferior d'un recipient contenidor de fluids
 Esport:
 Fons o lunge
 Cursa de fons, prova atlètica de llarga distància 
 Esquí de fons, disciplina esportiva de la família de l'esquí nòrdic 
 Toponímia:
 Fons (Ardèche), municipi francès al departament de l'Ardecha 
 Fons (Gard), municipi francès al departament de Gard (regió de Llenguadoc-Rosselló)
 Fons (Òlt), municipi francès al departament de l'Òlt (regió de Migdia-Pirineus)
 El Fons, partida de l'Horta de Lleida 
 Fons-sur-Lussan, municipi francès al departament del Gard (regió de Llenguadoc-Rosselló)
 Saint-Fons, municipi francès a la metròpoli de Lió 
 Cantó de Saint-Fons, cantó francès al districte de Lió (departament del Roine) 
 Economia:
 Fons de comerç, excés de valor material d'una empresa quan és venuda 
 Fons contravalor, mecanisme que creen dos països per al desenvolupament econòmic
 Fons d'inversió o fons d'investiment, instrument d'estalvi format per valors mobiliaris 
 Fons d'inversió cotitzat o fons cotitzat, instrument financer que replica el comportament d'un índex borsari
 Fons d'inversió lliure o fons de cobertura, instrument financer d'inversió
 Fons de maniobra o fons de rotació, ràtio financera que serveix per analitzar la situació patrimonial i financera d'una empresa 
 Medicina:
 Fons de l'ull, exploració que es realitza en medicina per visualitzar l'interior de l'ull
 Fons de sac de la vagina, part interna de la vagina en forma d'arc
 Biografies:
 Bartomeu Fons i Jofre de Villegas (Palma, 1888 - 1962), empresari, advocat, batlle de Palma (1920 i 1921-22) i diputat provincial (1923, 1924) pel Partit Conservador d'Antoni Maura 
 Elena Fons (Sevilla, Espanya, 1873 - ?), cantant d'òpera andalusa
 Etnografia:
 Fons, poble de Benín, singular Fon.